Stanisław Sierotwiński (1886–1948)
 Stanisław Sierotwiński (1909–1975)